Das Vero Beach International Tennis Open 2023 war ein Tennisturnier für Damen in Vero Beach. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 17. bis 22. Januar 2023 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2023
Tennisturnier in Vero Beach